Dawson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Elmer Yale Dawson
 Genoveva Dawson
 John William Dawson
 Jeffrey Dawson
 Sally Emma Dawson